skrócona forma imienia Patricia, np. Patricia Kazadi
 Trish Stratus
 Trish Thuy Trang
 Trish Dailey – postać z serii gier Infamous